Adeline Keil, photographe française.
 Alfredo Keil (1850-1907), compositeur, peintre et collectionneur portugais d'œuvres d'art.
 Christian Keil, karatéka suédois.
 Francisco Keil do Amaral (1910-1975), architecte, photographe et peintre portugais.
 Gundolf Keil (1934-), historien allemand.
 Maria Keil (1914-2012), artiste portugaise, épouse du précédent.
 Wilhelm Keil (1870-1968), homme politique allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien